Dingwall est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, biochimiste et biologiste britannique
David Dingwall (né en 1952), homme politique canadien de Nouvelle-Écosse
 (1890-1986), anthropologue et chercheur britannique
 (1898-1963), joueur australien de football australien
 (né en 1999), joueur anglais de rugby
 (né en 1989), gardien seychellois de football
 (né en 1988), joueur écossais de football
 (1940-2004), journaliste et écrivain australien
 (1893-1982), entraîneuse anglaise de course de chevaux
 (né en 1950), sociologue et académicien britannique
 (né en 1997), joueur écossais de football
 (né en 1970), acteur britannique
 (1930-2019), homme politique écossais
Tony Dingwall (né en 1994), joueur écossais de football
William Munro Dingwall (1851-1889), homme politique canadien en Colombie-Britannique

Prénom
 (1898-1967), solliciteur britannique

Toponyme

, communauté du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse

Dingwall, ville et burgh royal du Highland
, fort médiéval et château royal
Dingwall, ancienne circonscription au Parlement d'Écosse

Voir aussi
, famille écossaise
, cabaret et boîte de nuit londonien

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme